NO3- – formula molecolare del nitrato
NO3- – formula molecolare del perossinitrito

Formule molecolari